Кобулетский муниципалитет (  kobuletis municipʼalitʼetʼi) — муниципалитет в Грузии, входящий в состав Аджарской Автономной Республики. Находится на юго-западе Грузии, на территории исторической области Аджария. Административный центр — Кобулети.

С 1921 года территория муниципалитета входила в Кобулетский уезд в состав Аджарской Автономной Республики. С 1930 года существует как отдельный район. В 1962-64 гг. — входит в состав Чаквского района, центром которого является даба Чакви (даба-поселок городского типа). 7 апреля 1964 года даба Чакви перестал существование как район и был восстановлен уже в составе Кобулетского районного центра. Такое положение длилось до восстановления независимости Грузии. С 2006 года после законодательной реформы системы самоуправления Кобулетский район был переименован в Кобулетский муниципалитет.

История 

Муниципалитет Кобулети — край с многовековой историей прошлого. Заселен с древних времен. Здесь очень много стоянок бронзового периода, материалы раннего бронзового исфаханского периода, археологические памятники ранего бронзового периода, древнейшие гробницы и материалы, свидетельствующие о богатом историческом прошлом.

В середине XVII в Кобулети и его окресности Гуриели даровали Тавдгиридзе, которые владели ими до 70-ых годов XVIII. После Кючук-Кайнарджийского мирного договора Нижнюю Гурию и Кобулети заняла Османская империя. Во времена османского господства Кобулети нарекли турецким именем Чурук-су (Çürüksu) была создана Чурук-сунская Каза, которая входила в Лазистанский Санджак.

После русско-османской войны 1877—1878 гг как и всю Аджарию, и эту территорию присвоила Российская империя. Во второй половине XIX века Кобулети стал элитным курортом. Приморская линия по приказу царя Александра II была передана на распоряжение лучшим главнокомандующим, которые отличились во время русско-турецкой компании. Высокопоставленные чиновники начали обустраивать побережье Кобулети строя дорогие дачи. Оздоровительный климат Кобулети всего за несколько лет стал известным.

После советизации Грузии дачи аристократов были переданы во владения красных комиссаров. В 1923 году Кобулети присвоен статус курорта. С 1944 года Кобулети имеет уже статус города.

Во время СССР Кобулетский район являлся одним из значительных центров цитрусоводства и чаеводства во всем Советском союзе. При этом хорошо были развиты и другие отрасли сельского хозяйства: фруктоводство, овощеводство, скотоводство, шелководство, пчеловодство, производство по выводу новых селекционых, хозяйственных видов, вперед продвинулось производство по переработке-изготовлению чая и цитрусовых и др. Особую популярность обрел Кобулетский район благодаря местному уникальному пляжу и теплому лету, как место курортного отдыха. Кобулети стал курортом всесоюзного значения, а Цихисдзири-курортом республиканского значения. В этот период начала развиваться т. н. ранняя форма эко туризма в виде походов туристов по плановым маршрутам Кинтришского заповедника.

Административное устройство 
Кобулетский муниципалитет является самоуправляющей административной единицей, которая имеет административные границы и административный центр-город Кобулети. Органами муниципального самоуправления представляют собой мэрия и сакребуло муниципалитета. В состав муниципалитета Кобулети входит 21 территориалный орган. Населенные пункты: один город-Кобулети, два поселка городского типа и 17 территориальных органов, в которые входят 48 сел.

Список населённых пунктов

География 

Кобулетский муниципалитет находится на высоте10 м над уровнем моря площадь-711, 8 км², средняя годовая температура-13-15 °C . Среднее количество годовых осадков 2500-3000 мм, климат-субтропический.

Муниципалитет расположен в юго-западной части Грузии. Находится между Черным морем, рекой Чолоки и Месхетинским хребтом. С севера муниципалитет граничит Озургетский муниципалитет (длина границы 55 км); с юго-запада — Хелвачаурский муниципалитет (длина границы 24 км); с юга — Кедский муниципалитет (длина границы 33 км); с юго-востока Шуахевский муниципалитет (длина границы 21 км). Длина морского берега −24 км, площадь муниципалитета 711, 8км2. Площадь муниципалитета, которая используется в сельскохозяйственных целях и для проживания составляет 21 170 тыс. м². что составляет 29, 4 % муниципальных земель. Площадь охраняемых территорий составляет 30 252 га что составляет 42 % площади муниципалитета. К охраняемым территориям относятся: Государственный заповедник Кинтриши, заказник Тикери со всей флорой и фауной. Болото Испани полно редкими растениями. В Кобулетском муниципалитете довольно большой лесной ресурс коефициент которого превышает 65 %. Из древесных распространены бук, каштан, ольха.

Рельеф 
Главными орографическими единицами Кобулетского муниципалитета являются: северо-западный склон Кобулетинско-Чаквского хребта, низменности-равнины черноморских берегов, и полоса холмов и возвышенностей.

Самые высокие местности в Кобулетском муниципалитете вершины Канли (2987м), Хева (2810м), Шамбалети(2688м), Саричаири(2686м), Сачархия(2616м), Хино(2599м), На склонах хребта расположены вершины: Мтирала(1381м), Чаквисмта((1547м), Сагудистави (1700м) и Перанга (2235м).

Рельеф выстроен из интенсивно-моршинистых в основном из эоценных вулканических отложений: андезитные наслоения, брекчи туфовая, брекчия песчаная, туфовые конгломераты.

Горный склон изрезан густой речной сетью. В рельефе преобладают глубоко расчлененные формы горного ущелья. В нижней части Кобулети-Чаквского хребта и у границы располагающей рядом равнины-низменности, четко поделена на части, местами морские и речные террасообразные холмы и пригорки, которые в южной части достигают моря и образуют утес. В северо-западной части муниципалитета расположены четвертового периода осадки-глиняники, песчаники, выстроенные конгломератами болотные низменности-равнины Кобулети, которые становятся более узкими с севера на юг. Вдоль самого берега моря сопутствуют диунические степи. Равнинные низменности малых размеров расположены у поселка городского типа (даба) Чакви и приток Чаквисцкали.

Муниципалитет богат полезными ископаемыми: торф, огнеупорная глина, магнетические пески. В большом количестве добывается строительный камень, песок и галька.

Почва 
На прибрежних равнинах и низменностях распространены в основном альвические, неплодородные болотно-торфяные почвы. На холмах и бугорах преобладают красные почвы, местами-желтые. В нижней части Кобулети-Чаквского хребта распространены серые лесные почвы, в верхней части-оскудевшие лесные серые почвы, в высокогорной зоне-холмистые (местами холмисто-торфяные) горно-луговые почвы. В крутых местах оврагов и ущельев почва очень слабо развита.

Стихийно-геологические явления 
Вулканогенные образования на территории муниципалитета в основном химически истощенная почва, которая характеризуется более низкими физико-механическими свойствами. Такого рода обстоятельство является благоприятным для образования стихийных геологических явлений. В развитии данных процессов большую роль играет также рельефная морфология. Гравитационные процессы (соскальзывание горных пород, образование оползня). В основном процесс возникает в условиях рельефа с углом наклона более чем 25 %. Из-за насыщенности и отяжеления водами горных пород было вызвано и без этого нарушенное статистическое равновесие и развитие гравитационного процесса. Большая часть поврежденной площади используется для сельскохозяйственных угодий, что в свою очередь имеет влияние на активизацию оползневых процессов.

Вдоль сельских местностей не сооружены дренажные каналы, из-за которого происходит бессистемное течение сильных притоков поводка и способствует активизации геологических процессов.

Развитию стихийных природных процессов способствовало в 50-х годах XX века интенсивная вывоз из долины камня, гальки с целью строительства жилых домов и производственных объектов, для строительства фундаментов и дорожного твёрдого грунта. Вырубка леса с целю добывания стройматериалов для строительства, а также на дрова для отопления, производимые взрывы, также использование тяжеловесных тракторов для прокладывания дорог в селах и на альпийских пастбищах, также переполненные пастбища с пасущимся на нём в большом количестве скотом.

Климат 
На низменности и равнине, на и холмах и бугорках стоит влажный морской климат. Более высоко в горах климат соответственно становится умеренно-влажным, после-прохладным. Средняя годовая температура колеблется с 13, 50 0С (у береговой полосы)-до 30 °C (гора Хино). Абсолютная минимальная температура −17 °C, а абсолютная максимальная температура — 42 °C. Среднее количество годовых осадков составляет в год 2500-3000 мм. Обилием осадков богаты осень и зима. На участках равнины, низменности, холмов и бугорков очень редко образуется снежный покров. Длина снежного покрова в горах иногда составляет 5-6 м. и продолжает держаться 6-7 месяцев. На территории муниципалитета часто стоит туман.

Внутренние воды 
Кобулетский муниципалитет богат реками и родниками. Главными реками муниципалитета являются: Кинтриши, Чаквисцкали, Чоколи, Дехва, Ачква. В верхней и в средней частях течения реки горного типа. Для рек характерны глубокие и узкие местами каньенообразные долины. Питание рек происходит за счет дождевых, снеговых и подземеных вод. Весной и осенью имеет место полноводие, наводнение а в любом сезоне года можно ожидать разлива рек. С востока околобереговых дюн простилается полоса болот.

В восьми из сел муниципалитета (Хала, Шуагеле, Квирике, Хуцубани, Чакви, Кобулети, Чахати , Легва) найдены минеральные и термические воды.

Озера 
Заповедник Кинтриши, в окресностях горы Хино, озеро Сарбиели на высоте 2050 м. Озеро Тбикели-1900-2000 м над уровнем моря. Озеро имеет овальную форму, его максимальная глубина достигает 18-20 м. Озеро Тбикели питается атмосферными осадками, талыми снегами и подземными водами. С северо-запада от озера через подземный канал вытекает четыре ручейка образуя маленькую речку. В озере в малом количестве обитают представители водяной флоры и фауны. Около речки неподалёку есть озера Тбикели и Сидзердзала. В селе Хиноцминда расположено озеро «Шави тба», площадь которого 21 648 квадратных метров, максимальная глубина −7 метров.

Флора и фауна 
В муниципалитете Кобулети около 1600 видов растений, среди которых 20 % реликтовые и эндемические. Искусственно высажена сосна. Болото Испани со мхом, образующим торф, осокой, ситником, тросником, и другими растениями, покрывающими болото. На холмах и бугорах, в прегорье господствуют вечнозеленые растения подлесные колхидские леса, где преобладают дуб, липа, ясень. В подлесье-рододендрон понтийский, лавровишня, верба, вереск, фундук, из лианообразных-плющ, хмель, валерьяна, дикая лоза, и др. В лесах в большом количестве растут дикие фрукты: кислые яблоки, груша лесная, инжир, мушмула. От 600—700 м до 1500-1600 м лес крупнолистового смешанного типа, где в основном леса-букьяники. Здесь растет граб, каштан, липа, клен белый, клен обыкновенный. С 1600—1700 м наряду с буком встречается ель, сосна, реже-пихта. У верхней части части лесной границы растет граб с изогнутым основанием, береза и рябина создают субальпийский лес. Выше 1900-200 м. Субальпийские луга, где распространены герань обыкновенная, герань луговая и герань кроваво-красная «Альбум», кострец безостный, овсянница, борщевик, живокость, ландышь и др. Из кустарниковых на территории муниципалитета распространены вереск, туя западная, волчеягодник, луга в муниципалитете испульзуют в целях летних пастбищь.

На территории муниципалитета обитает заяц, улар, горный жаворонок и др. В лесной зоне распространен Чанский медведь, волк, лиса, куница, лесной кот, косуля, и дикая свинья; среди птиц-ястреб, коршун, пересмешник, и дрозд.

В равниныстых местах в малом количестве: шакал, барсук, еж. В реках водится в большом количестве бородач, бычок-песочник, форель. Для болотистых участков характерны черепаха болотная, лягушка, тритон, в прудах-сом.

Население 
По состоянию на 1 января 2018 года численность населения муниципалитета составила 73 399 жителей, на 1 января 2014 года — 93,3 тыс. жителей.

Согласно переписи 2002 года население района (муниципалитета) составило 88 063 чел.

Образование 
В Кобулетском муниципалитете 29 дошкольных образовательных заведений, 46 общеобразовательных и 3 частные школы. По данным 2022 года в учреждениях дошкольного образования числится 3300 воспитанников, количество учеников в школах количество учеников составляет 12 500 учеников.

В муниципалитете функционирует Н(Н)ЮЛ (Некоммерческое (непроизводственное) юридическое лицо) «Культурный центр Кобулети» и существующий при нем библиотечный отдел, дом молодежи и учащихся, в муниципалитете успешно функционирует колледж «Ахали талга» («Новая волна»).

Культура 
В Кобулетском муниципалитете развита культурная жизнь. Функционируют разного рода культурные и творческие заведения.

Среди них:

Кобулетский музей, который объединяет историю образования, историю культуры, этнографические экспозиции, касающиеся истории Кобулети и археологии. Здесь выставлены полотна художника и скульптора Важи Веруладзе.

 Народный фольклорный ансамбль « Кобулети»
 Ансамбль песни и танцев им. Гурама Тамазашвили «Мхедрули» (Некоммерческая неюридическая организация (ННО)).
 Детский хореографический ансамбль «Саундже».
 Группа по изучению игры на народных инструментах «Чанги» .
 Клуб «Ахали ритмеби», изучающий ритмические танцы.
 Отдел по подготовке будущих лотбаров.
 Хореографический ансамбль «Какути» при Какутском доме культуры.
 Ансамбль «Сулико» им. С. Мамулашвили при Какутском доме культуры.
 Вокальная группа «Алило» при сельском клубе села Гелва
 Ансамбль «Вахтангури» при доме культуры Дагва
 Вокальная группа «Адило» при сельском клубе Аламбри.
 Вокальный ансамбль «Шевардени» при доме культуры Хала.
 Вокальная группа при доме культуры Цихисдзири
 Хореографический ансамбль «Сихарули» при сельском клубе «Зеда Ачква».
 Хореографический ансамбль «Чолоки» при сельском клубе Чолоки.
 Хореографический ансамбль «Чакура» при сельском клубе села Кобулети..
 Ансамбль «Таигули» при доме культуры Цецхлаури.

В феврале месяце в Кобулети ежегодно отмечают День народного чтения.

Фестивали и народные праздники 
Каждый год в муниципалитете проводятся разные фестивали. Среди гостей местные визитеры и гости из-за рубежа.

Спорт 
В Кобулетском муниципалитете функционирует спортивная школа (ННИЛ), которая имеет следующую спортивную инфраструктуру:

 Открытое благоустроенное футбольное мини поле с искусственным покрытием;
 Два зала для борьбы в городе Кобулети и в селе Квирикети;
 Два вело кабинета;
 Кабинет для игроков в шахматы.

Проводятся три республиканских тура организованных спортивными школами:
 Республиканский турнир по свободной борьбе среди юношей имени Васо Гарозашвили.
 Республиканский турнир по свободной борьбе среди юношей имени Ростома Мелашвили
 Республиканский тур среди юношей по тяжелой атлетике имени Резо Басилая.

Туризм 
В муниципалитете находится туристический информационный центр, который предоставляет метным и зарубежным визитерам информацию о достопримечательностях, туристической инфраструктуре, архитектуре и археологических памятниках, культурных мероприятиях, фестивалях, народных праздниках, охраняемых территориях, транспорта и других вопросах. Центр помогает визитерам при за планировании желаемых туров.

Виды туризма в муниципалитете
 Морской туризм
 Эко туризм
 Лечебный туризм
 Культурный турим
 Спортивный туризм
 Сельскохозяйственный туризм
 Научный туризм
 Пилигримный туризм
 Приключенческий туризм
 Кулинарный туризм

Экономика 
Ведущими отраслями являются туризм и сельское хозяйство. Секторы занятости-частный и государственный. В стадии развития находится сельский туризм. Главными направлениями сельского хозяйства — цитрусоводство, чаеводство, садоводство, а также животноводство. В муниципалитете действуют перерабатывающие объекты и малые объекты пищевой промышленности. В экономическом плане более продвинуты сферы обслуживания и торговли.

Достопримечательности 

На территории муниципалитета расположены охраняемые территории Кинтриши, Национальный парк Мтирала, охраняемые территории Кобулети. Значительными историческими пямятниками на территории муниципалитета: Замок Петра, замок Мамукасцихе, церковь Чехедана, монастырь Хиноцминда, Квирикес джаме (мечеть), монастырь Тетросани, замок Элия, Пичвнарис накалакари (мето, где когда-то был город).

Архитектура 
В муниципалитете находится Церковь Трёх Епископов Кобулети.

В муниципалитете, в селе Гвара, находится Храм Святого Гиоргия.

Знаменитые горожане

Побратимые города

Галерея

Примечания 

Муниципалитеты Грузии